Катрин Вагнер-Аугустин (; 13 октября 1977, Бранденбург-на-Хафеле) — немецкая гребчиха-байдарочница, выступала за сборную Германии в конце 1990-х — начале 2010-х годов. Четырёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, 14 раз чемпионка Европы, победительница многих регат национального и международного значения.

Биография 
Катрин Вагнер родилась 13 октября 1977 года в Бранденбурге-на-Хафеле. Активно заниматься греблей на байдарке начала в раннем детстве, проходила подготовку в гребном клубе Потсдама. Позже поступила на службу солдатом в Вооружённые силы Германии, не прекращая при этом спортивных тренировок.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в 1997 году, когда попала в основной состав немецкой национальной сборной и побывала на чемпионате мира в канадском Дартмуте, откуда привезла две награды золотого достоинства, выигранные в зачёте четырёхместных байдарок на дистанциях 200 и 500 метров. Два года спустя на мировом первенстве в Милане получила две серебряные медали, в двойках на километровой дистанции и в четвёрках на полукилометровой. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее — завоевала здесь две золотые медали: в двойках совместно с напарницей Биргит Фишер и с четырёхместным экипажем, куда также вошли Рамона Портвих и Мануэла Мукке.

В 2001 году Вагнер выступила на чемпионате мира в польской Познани, где стала серебряной призёршей в одиночных байдарках на километре и в четвёрках в полукилометровой гонке. В следующем сезоне на мировом первенстве в испанской Севилье четырежды поднималась на пьедестал почёта, в том числе привезла оттуда три серебряные медали с одной бронзовой. Ещё через год на аналогичных соревнованиях в американском Гейнсвилле показала второй результат в километровом зачёте одиночек. Будучи в числе лидеров гребной команды Германии, благополучно прошла квалификацию на Олимпийские игры 2004 года в Афинах — на сей раз в одиночках финишировала четвёртой, немного не дотянув до призовых позиций, тогда как в четвёрках повторила успех четырёхлетней давности, добавив в послужной список ещё одну золотую олимпийскую медаль — при этом её партнёршами были Биргит Фишер, Майке Ноллен и Каролин Леонхардт. Помимо всего прочего, на церемонии закрытия Игр удостоена чести нести знамя своей страны.

После афинской Олимпиады Вагнер вышла замуж за немецкого гребца Ларса Аугустина и на дальнейших соревнованиях выступала уже под двойной фамилией Вагнер-Аугустин. В 2005 году на чемпионате мира в хорватском Загребе она одержала победу во всех трёх дисциплинах, в которых принимала участие: в одиночках на тысяче метрах, в четвёрках на двухстах и пятистах метрах. Год спустя на мировом первенстве в венгерском Сегеде трижды становилась второй, затем на домашнем первенстве мира в Дуйсбурге выиграла золотые медали в зачёте четырёхместных байдарок на дистанциях 200 и 500 метров, а также получила бронзу в полукилометровой гонке одиночек. Позже отправилась представлять страну на Олимпиаде 2008 года в Пекине — в одиночках вынуждена была довольствоваться бронзовой медалью, проиграв в финале украинке Инне Осипенко и итальянке Йозефе Идем, в то время как в четвёрках в третий раз подряд удостоилась золота (совместно с Фанни Фишер, Николь Райнхардт и Конни Васмут).

В 2009 году на чемпионате мира в Дартмуте Вагнер-Аугустин попала в число призёров в четырёх дисциплинах: получила серебро на пятистах метрах в одиночках и четвёрках, золото в эстафете 4 × 200 метров и в двухсотметровой гонке четырёхместных экипажей. В следующем сезоне на мировом первенстве в Познани взяла серебряную награду в эстафете и золотую в четвёрках на пятистах метрах, став таким образом десятикратной чемпионкой мира. Сезон 2011 года практически полностью пропустила в связи с рождением ребёнка, но затем вернулась в большой спорта и отобралась от Германии на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне, где впоследствии показала девятый результат в одиночках и второй в четвёрках позади команды из Венгрии — помимо Каролин Леонхардт в её экипаже состояли Франциска Вебер и Тина Дитце. По окончании олимпийского сезона награждена Серебряным лавровым листом, высшей спортивной наградой Германии.

Побывав на четырёх Олимпиадах, Катрин Вагнер-Аугустин осталась в основном составе немецкой гребной команды и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2013 году она выиграла серебряную и бронзовую медали на чемпионате Европы в португальском городе Монтемур-у-Велью, тогда как на чемпионате мира в Дуйсбурге добыла серебро на дистанции 500 метров в одиночках и четвёрках. Официально объявила о завершении карьеры профессиональной спортсменки в 2015 году. В её послужном списке, помимо четырёх побед на Олимпийских играх и десяти побед на чемпионатах мира, также есть 14 побед на чемпионатах Европы и 49 побед в зачёте национальных первенств — в соответствии с этими показателями она является одной из самых титулованных байдарочниц мира.

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 
 Катрин Вагнер-Аугустин — медали на крупнейших международных соревнованиях
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007)

Гребцы на байдарках и каноэ Германии
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2000 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы Европы по гребле на байдарках и каноэ
Кавалеры Серебряного лаврового листа